Овчарук — украинская фамилия.

Известные носители 
 Овчарук, Анатолий Анисимович (род. 1946) — украинский государственный деятель, бывший председатель Хмельницкого областного совета.
 Овчарук, Валерия Евгеньевна (1991—2002) — украинская бортпроводница, Герой Украины.
 Овчарук, Виктор Викторович (род. 1974) — украинский государственный деятель, председатель Тернопольского областного совета.
 Овчарук, Ольга Антоновна (1915—1973) — советский врач-стоматолог.